Доминик Тим је освојио турнир. У финалу је савладао Александрa Зверева са 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(6).

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Жреб турнира, АТП

Отворено првенство САД у тенису 2020.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно